El término Navas de Tolosa puede hacer referencia a:

 Navas de Tolosa, localidad de situada en la provincia de Jaén.
  Batalla de Las Navas de Tolosa, batalla que tuvo lugar el 16 de julio de 1212 en la citada localidad.
  fragata de hélice de la Armada Española, que prestó servicio entre 1865 y 1893, que recibió su nombre en recuerdo de la batalla.
Batalla de Las Navas de Tolosa (1864), óleo de Francisco de Paula Van Halen.
Monumento a las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén (1912), conjunto de esculturas realizadas por Jacinto Higueras.
Calle de las Navas de Tolosa, una calle de Madrid.